Георгий Андреевич Фирсов:
 Фирсов, Георгий Андреевич (1850—после 1917) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы.
 Фирсов, Георгий Андреевич (1913—1981) — советский учёный в области гидромеханики.